Альбицкий — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:

 
 Альбицкий, Алексей Андреевич (1860—1920) — химик и педагог.
 Альбицкий, Валерий Юрьевич — советский врач, социал-гигиенист, ученый в области истории медицины
 Альбицкий, Василий Иванович (1850 — после 1917) — технолог и педагог.
 Альбицкий, Владимир Александрович (1891—1952) — советский астроном.
 Альбицкий, Пётр Михайлович (1836—1888) — генерал-майор, военный писатель и артиллерист.
 Альбицкий, Пётр Михайлович (1853—1921) — российский патофизиолог.
 Альбицкий, Юрий Павлович (1931—1996) — белорусский и советский художник кино.
 Гавриил (Альбицкий) (согласно П. М. Строеву — Игнатьев; ум. 1839) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря РПЦ.